Tur lahko pomeni:
 žival: tur (izurla vrsta divjega goveda) in tudi vrsta divjih koz na Kavkazu
 okužbo kože: kožni tur
 verski zakoni v judovstvu: tur (Tora)